Barruel ist der Familienname folgender Personen:

Augustin Barruel (1741–1820), französischer Jesuit, Publizist, Historiker, Abbé und Domherr in Paris
Paul Barruel (1901–1982), französischer Tiermaler und Bildhauer